JB
 JB Racing – monakijski zespół wyścigowy, 
 JB Petanque – producent metalowych bul do pétanque
 JB Futsal Gentofte – duński klub futsalowy

Zobacz też